Perego heißen:

 Perego, Gemeinde in der Provinz Lecco in der italienischen Region Lombardei
 Giardino Perego ist eine öffentliche Parkanlage in Mailand
 Peg Perego, italienischer Hersteller von Kindersitzen, Kinderwagen, Kinderstühlen und Kinderfahrzeugen

Perego ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Perego, italienische Schauspielerin
 Antonio Perego (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Didi Perego (1935–1993), italienische Schauspielerin
 Dino Perego (1921–1984), italienischer Pädagoge
 Enrico Perego (* 1945), italienischer Fußballspieler
 Ettore Perego (1913–2013), italienischer Turner
 Eugenio Perego (1876–1944), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Federico Perego (* 1984), italienischer Basketballtrainer
 Filippo Perego, italienischer Kleindarsteller
 Gaetano Perego († 1783), italienischer Maler
 Giacomo Perego (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Giancarlo Perego (* 1960), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Ferrara-Comacchio
 Gino Perego, italienischer Endurosportler
 Giovanni Perego (Maler) (1776–1817), italienischer Maler und Architekt
 Giovanni Perego (Fußballspieler) (1901–??), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Perego (1915–1996), italienischer Comiczeichner
 Giuseppe Perego (Soldat) (1920–1943), italienischer Soldat
 Jeanne Perego (* 1958), italienische Journalistin
 Leone da Perego († 1257), italienischer Erzbischof
 Maria Perego (1923–2019), italienische Puppenspielerin
 Mark Perego (* 1964), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Mario Perego (1944–2019), italienischer Fußballspieler
 Riccardo Perego (* 1981), italienischer Basketballspieler